Beleg van Heusden (1358-1359), tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten
 Beleg van Heusden (1589), tussen Spaanse en Nederlandse troepen 
 Beleg van Heusden (1795), een kort beleg door de Franse troepen